Buckingham Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada
 Buckingham Island, eine der Königin-Elisabeth-Inseln in Nunavut
 Buckingham Island (British Columbia)
 Buckingham Island (Manitoba)

in den Vereinigten Staaten
 Buckingham Island (Tennessee)